Single numer jeden w roku 2020 (Belgia)
 Single numer jeden w roku 2020 (Japonia)
 Single numer jeden w roku 2020 (Litwa)
 Single numer jeden w roku 2020 (Polska)
 Single numer jeden w roku 2020 (Rosja)
 Single numer jeden w roku 2020 (USA)

Zobacz też